Александр Палдрок (, до 1936 года  Aleksander Paldrock, ) — эстонский учёный-медик и военный деятель, генерал-майор, академик АН Эстонии (1938).

Биография 
Родился в купеческой семье Карла и Энн Палдрок.

Учился на медицинском факультете Тартуского университета (1890—1895). В 1898 году защитил докторскую диссертацию «Zur Entwickelungsgeschichte der Dickdarmbrueche».

С 1904 года работал в Тарту, доцент, вёл исследования по дерматологии и кожно-венерическим заболеваниям.

Когда началась русско-японская война, ему пришлось прервать свою научную деятельность и поступить на военную службу.

С 1910 по 1912 год работал врачом за границей. В 1915 году был назначен доцентом кожных и венерических заболеваний, а через два года — экстраординарным профессором. В 1919 году он стал профессором кафедры дерматологии и венерологии. За самоотверженную работу в области военного здравоохранения правительство Эстонской республики в 1920 году присвоило Палдроку звание генерал-майора.

После войны за независимость Эстонии проф. Палдрок вернулся на службу в Тартуский университет и с 1921 года также возглавлял дерматологическую поликлинику.

При организации Академии наук Эстонии был назначен в действительные члены (1938).

Получил международную известность благодаря своим исследованиям в лечении проказы с использованием газированных препаратов снега и золота. Он был трижды номинирован на Нобелевскую премию по медицине. Деятельность Палдрока была оценена присуждением учёной степени Академии естественных наук Галле, избранием почётным президентом Французского всемирного общества лепрологов и назначением почётным членом шведских и российских обществ врачей. От венгерского правительства Палдрок получил орден за свою научную работу.

Умер 1 июля 1944 года в Курессааре от кровоизлияния в мозг и похоронен на кладбище Кудъяпэ на Сааремаа.

Был известным германофилом и коллекционером анекдотов.

Литература 
Prof. A. Paldrock 60-aastane — Päewaleht, nr. 132, 16 mai 1931

Примечания

Ссылки 
Eesti biograafiline andmebaas ISIK

Академики АН Эстонии
Умершие от инсульта
Похороненные на кладбище Кудъяпэ
Почётные доктора Уппсальского университета